Lipari kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lipari (ö)  Sicilien, 
 Lipari, Italien  Sicilien, Messina, 

Robotskapade Italienförgreningar